Champ Car Grand Prix de Montreal (также известная как Molson Indy Montreal и Гран-при Монреаля) — это один из канадских этапов ныне не существующего формулического чемпионата Champ Car.

История соревнования 

Первоначально имя Molson Indy Montreal носила созданная в 1984 году на овальной трассе Sanair Super Speedway одна из канадских гонок серии CART. То соревнование проводилось три года, после чего покинуло календарь серии.

Возвращение гонок на машинах с открытыми колёсами в Квебек произошло спустя 16 лет. Календарь серии CART к тому моменту всё больше теряла американские этапы, заполняя их место этапами в других странах. Одна из таких гонок и приехала в Канаду, став третьим (после Ванкувера и Торонто) этапом чемпионата в стране кленового листа в том сезоне. Гонку принял автодром на острове Нотр-Дам в Монреале.

Этап в Монреале просуществовал пять лет, пока не был заменён на другую квебекскую гонку: в Мон-Трамблан. Освободившийся уик-энд пустовал недолго и уже в том же 2007 году место гонки ChampCar на трассе имени Жиля Вильнёва занял этап серии NASCAR Nationwide.

Победители гонки 
Монреальская гонка, несмотря на свою относительно долгую историю так и не смогла покориться одному гонщику два или более раз. Ближе других к этому был испанец Ориоль Сервия, финишировавший в 2003 году на втором месте — менее чем в двух секундах от победителя гонки.

Для команд проклятье одной победы было снято в 2005 году, когда всё тот же Сервия принёс Newman/Haas Racing вторую победу в монреальской гонке.

Первые три гонки в рамках этапа выигрывали только пилоты из США, а последние пять — только представители других стран.

Дважды в истории этапа на нём первенствовал будущий чемпион серии того сезона: в 1986 году выиграл Бобби Рэйхол, а в 2006 — Себастьен Бурде.

Победители разных лет

CART / ChampCar

Формула-Атлантик 

Гонки серии проходили только на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Ссылки 
 Проект Champcarstats:
 
 

 Проект Ultimate Racing History:
 Архив соревнований на трассе Sanair* Архив соревнований на автодроме имени Вильнёва